Hahlbrock ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Hahlbrock (1923–2012), deutscher Manager in der Fleischwirtschaft
 Karl-Heinz Hahlbrock (1917–2003), deutscher Mediziner auf dem Gebiet der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
 Klaus Hahlbrock (* 1935), deutscher Biochemiker